Coxcatlán ist der Name mehrerer Orte in Mexiko:

 Coxcatlán (Guerrero)
 Coxcatlán (Puebla)
 Coxcatlán (San Luis Potosí)

Coxcatlán bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: